Tumbarumba Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Tumbarumba Creek (Tooma River), Nebenfluss des Tooma River
 Tumbarumba Creek (Queensland), Bach in Queensland